DPW ist Abkürzung für:

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V. 
 Vereinigung Deutscher Prädikatswinzergenossenschaften
 Dubai Ports World

DPW